Port lotniczy Ronneby
 Rhythm and blues
 Rosyjska Biblioteka Narodowa